Lutynia :

 Lutynia (Środa Śląska), localité polonaise en voïvodie de Basse-Silésie.
 Lutynia (Kłodzko), localité polonaise en dans le powiat de Kłodzko en voïvodie de Basse-Silésie. 
 Lutynia (Pleszew), localité polonaise en voïvodie de Grande-Pologne.